Iljansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iljansaari (ö, lat 62,82, long 30,79), Norra Karelen, Joensuu, 
 Iljansaari (ö, lat 62,69, long 29,22), Norra Karelen, Joensuu, 
 Iljansaari (ö, lat 62,33, long 30,85), Norra Karelen, Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar